Hasta la vista steht für:
Hasta la Vista (MC-Solaar-Lied), 2001
Hasta la Vista (Oleksandr-Ponomarjow-Lied), 2003
Hasta la Vista (Ruslan-Alekhno-Lied), 2008
Hasta la vista (Hurricane-Lied), 2020
Hasta la vista (Film)

Siehe auch:
Astalavista
Hasta la vista, baby!